Occhietto – gesto con l'occhio
 Occhietto – parte dei libri